«Ifigenia» puede referirse a:

Mitología 
 Ifigenia es la hija de Agamenón y Clitemnestra en la mitología griega.
 Sacrificio de Ifigenia, mosaico representando el tema mitológico del sacrificio de Ifigenia.

Tragedias 
 Ifigenia (1674), tragedia del dramaturgo francés Jean Racine.
 Iphigénie (1904), tragedia en 5 actos de Jean Moréas.

Ifigenia en Táuride 

 Ifigenia en Táuride (414 a. C.), tragedia de Eurípides.

Ifigenia en Áulide 

 Ifigenia en Áulide (409 a. C.), tragedia de Eurípides.

Literatura, Cine y Televisión 
 Ifigenia (1924), novela de la escritora venezolana Teresa de la Parra.
 Ifigenia (1950), novela del escritor español Gonzalo Torrente Ballester.
 Ifigenia (1977), película del realizador griego Michael Cacoyannis.
 Ifigenia (1979), telenovela venezolana, basada en la novela de Teresa de la Parra.
 Ifigenia (1986), película venezolana del cineasta Iván Feo, también basada en la novela de Teresa de la Parra.

Miscelánea 
 (112) Iphigenia, un asteroide del cinturón de asteroides.

Religión 
 Efigenia o Ifigenia (S. I), santa de la Iglesia copta y de la Iglesia católica, una de las responsables de la diseminación del Cristianismo en Etiopía.